Fritz Bruder ist der Name folgender Personen:

* Fritz Bruder (Politiker, Februar 1907) (Friedrich Bruder; 1907–1991), deutscher Landwirt und Politiker (Niedersachsen, CDU)
 Fritz Bruder (Politiker, Mai 1907) (1907–1975), deutscher Politiker (Hessen, CDU)